Andrzejewski – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Andrzejewski 
 Adam Andrzejewski – artysta śpiewak (tenor) scen polskich i zagranicznych,
 Andrzej Andrzejewski – generał, pilot Wojska Polskiego, zginął w katastrofie samolotu wojskowego pod Mirosławcem,
 Andrzej Andrzejewski – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny,
 Antoni Andrzejewski – powstaniec wielkopolski,
 Arseniusz Andrzejewski – unicki biskup chełmski,
 Bogumił Andrzejewski – polski językoznawca (afrykanista) i poeta,
 Bohdan Andrzejewski – polski szermierz, mistrz świata i medalista olimpijski,
 Bolesław Andrzejewski – polski filolog, filozof, nauczyciel akademicki, działacz polityczny,
 Feliks Andrzejewski – polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm III kadencji, członek AK i WIN,
 Florian Andrzejewski – polski polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji,
 Florian Andrzejewski – polski kolarz szosowy, mistrz Polski w jeździe indywidualnej na czas (1976),
 Jacek Andrzejewski – polski inżynier, poseł na Sejm X kadencji,
 Jan Kajus Andrzejewski – harcmistrz, podpułkownik, uczestnik powstania warszawskiego, dowódca pułku Oddziału Dyspozycyjnego „Broda” Kedywu,
 Janusz Andrzejewski – polski aktor teatralny,
 Jerzy Andrzejewski – generał brygady Milicji Obywatelskiej,
 Jerzy Andrzejewski – polski prozaik, publicysta, felietonista, scenarzysta, działacz opozycji demokratycznej w PRL,
 Krzysztof Andrzejewski – polski siatkarz występujący na pozycji libero w klubie Delecta Bydgoszcz,
 Leon Andrzejewski – działacz komunistyczny, pułkownik Urzędu Bezpieczeństwa (UB),
 Leonard Andrzejewski – polski aktor filmowy, teatralny i telewizyjny,
 Ludwik Andrzejewski – działacz KPP i PPR,
 Marek Andrzejewski – polski poeta, pieśniarz i kompozytor,
 Marek Andrzejewski – polski historyk, prof dr hab,
 Marian Andrzejewski – architekt, urbanista, inżynier i budowniczy,
 Ryszard Andrzejewski – wykonawca hip-hopowy, raper występujący jako „Peja”,
 Piotr Józef Andrzejewski – amerykański aktor polskiego pochodzenia,
 Piotr Andrzejewski – polski polityk, adwokat, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
 Roman Andrzejewski – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy włocławski w latach 1981–2003,
 Roman Andrzejewski – polski działacz robotniczy, radny poznański, poseł do Krajowej Rady Narodowej,
 Roman Marian Andrzejewski – polski ekonomista, poseł na Sejm I kadencji,
 Roman Michał Andrzejewski – polski biolog i ekolog, profesor nauk biologicznych, w latach 1989–1992 wiceminister ochrony środowiska,
 Stanisław Andrzejewski – polski piłkarz, bramkarz,
 Stanisław Andrzejewski – kapitan pilot Wojska Polskiego, podpułkownik (ang. Wing Commander) Królewskich Sił Powietrznych,
 Stanisław Andrzejewski – lekarz polski, specjalista radiotoksykologii, profesor Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi,
 Tadeusz Andrzejewski – polski egiptolog i archeolog,
 Tadeusz Andrzejewski – litewski lotnik cywilny i dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Litwie,
 Tomasz Andrzejewski – polski koszykarz grający na pozycji środkowego lub silnego skrzydłowego w klubie Start Gdynia,
 Wiesław Andrzejewski – polski prozaik, reportażysta,
 Włodzimierz Andrzejewski – polski piłkarz i trener.

Zobacz też 

 Andrzejewski (herb szlachecki) – polski herb szlachecki używany przez rodzinę pochodzenia tatarskiego,
 Andrzejowski – polski herb szlachecki, odmiana herbu Prus,
 .